Прошлогодний победители - пара Пол Хенли / Кевин Улльетт - не защищали свой титул.

Пара Ришар Гаске / Жо-Вильфрид Тсонга - победители турнира

Посев 

 Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)</li>
 Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд) </li>

 Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Четвертьфинал) 
 Мартин Дамм /  Павел Визнер ''(Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Medibank International 2008